Le championnat de Belgique de football 1982-1983 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

Le Standard de Liège parvient à conserver son titre de champion de Belgique, avec un point d'avance sur le R. SC Anderlechtois.

En bas de tableau, deux clubs limbourgeois sont relégués en Division 2. Le K. FC Winterslag termine à la dernière place, juste derrière le KSK Tongres, relégué après deux saisons parmi l'élite, un niveau qu'il n'atteindra plus jamais par la suite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Sérésien

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Erwin Vandenbergh (R. SC Anderlechtois) avec 20 goals. Il est le deuxième joueur à remporter quatre fois cette récompense mais le premier à réussir cette performance quatre saisons de suite.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 22 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. Standard de Liège ()
 Troisième équipe à remporter huit titres de champion de Belgique
 Treizième titre pour la province de Liège.

Admission et relégation 
Les deux derniers, le K. SK Tongres et le K. FC Winterslag sont relégués en Division 2. Ils sont remplacés par le KV Malines, champion de deuxième division et le K Beringen FC, vainqueur du tour final. Ces deux équipes avaient été reléguées la saison précédente.

Débuts en Division 1 
Un club fait ses débuts dans la plus haute division belge. Il est le  différent à y apparaître.
 Le R. FC Sérésien est le  de la province de Liège à évoluer dans la plus haute division belge. Il est également le premier nouveau venu de sa province parmi l'élite depuis le Racing FC Montegnée en 1930-1931.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1